Ilijana Petkova (1977) – pallavolista bulgara
 Marija Vergova-Petkova (1950) – ex discobola bulgara
 Ognjana Petkova (1964) – canoista bulgara
 Simona Petkova (1993) – calciatrice bulgara

Pagine correlate
 Petkov